Schwanz bezeichnet:

 Schwanz, das hintere Ende der Wirbelsäule bei Wirbeltieren
 Schwanz (Vogel)
 Schwanzstück bei Viren mit Kopf-Schwanz-Aufbau, siehe Klasse Caudoviricetes
 das Abklingen des Geschmacks nach dem Schlucken, siehe Abgang (Nahrungsmittel)
 in der Statistik den für hohe Werte der Abszisse gegen Null konvergierenden Teil einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, siehe unter Maxwell-Boltzmann-Verteilung #Bedeutung und Anwendungsbereich
 (vulgär) den Penis des Menschen
 Schwanz (Studentensprache), nichtbestandener Teil des Examens, siehe auch Ministerschwanz
 das untere Ende des Buchrückens

Schwanz ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Schwanz (1940–2003), deutscher Bordellbetreiber
 Nico Schwanz (* 1978), deutsches Fotomodel 

Siehe auch:
 Schwantz